petting – forma aktywności seksualnej
 Petting – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Traunstein